Dagobert – imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się z połączenia  słów  degr - "dzień" i beracht "jasny". Istnieje teoria, jakoby Dagobert był imieniem chrzestnym Mieszka I.

Dagobert imieniny obchodzi 23 grudnia, jako wspomnienie św. Dagoberta, króla Austrazji.

Znane osoby noszące imię Dagobert:
 Dagobert I – król Franków
 św. Dagobert II - król Franków w Austrazji
 Dagobert III – król Franków
 Dagobert Frey – austriacki historyk sztuki
 Dagoberto González – wenezuelski polityk

Przypisy 

Męskie imiona germańskie